Агрес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комтат. Занимает площадь 25,80 км². Население — 599 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web del Ayuntamiento de Agres
 Índice estadístico municipal de Agres
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Web de la Diputación Provincial de Alicante 
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
  

Муниципалитеты Аликанте